1990 QR11 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 28 augusti 1990 av den tjeckiske astronomen Zdeňka Vávrová vid Kleť-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 13 kilometer.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av Zdeňka Vávrová
Astronomiska upptäckter 1990